Bivio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bivio (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Bivio (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia,

Schweiz 

 Bivio, ort i kantonen Graubünden, 

Robotskapade Italienförgreningar